Bergendorff ist der Name von

 Bente Bergendorff (1929–1967), dänische Sprinterin und Hürdenläuferin
 Niklas Bergendorff (* 1964), schwedischer Poolbillardspieler

Siehe auch:
 Bergendorf